Оже () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Оже () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр